Штёр:
 Штёр — река в Германии, протекает по земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Штёр, Рихард (1874—1967) — австрийский композитор и музыкальный педагог.
 Штёр, Филипп (1849—?) — немецкий анатом и гистолог.
 Штёр, Хенри (1960) — немецкий дзюдоист.